Der Challenger DCNS de Cherbourg 2008 war ein Tennisturnier, das vom 25. Februar bis 2. März 2008 in Cherbourg-en-Cotentin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 381 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 379 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 210 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin